C5H9NO3 – formula molecolare dell'acido 5-amminolevulinico
C5H9NO3 – formula molecolare dell'idrossiprolina

Formule molecolari